U 118 bezeichnet:
 ein U-Boot der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe SM U 118
 ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, siehe U 118 (Kriegsmarine)

Abkürzung